Segelskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Segelskär (Geta, Åland), 
 Segelskär, Vårdö, 
 Segelskär, Iniö, Åboland, 
 Segelskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Segelskären
Stegelskäret
Segelskärsudden
Segelskärs strömmen

Robotskapade Finlandförgreningar